Publio Claudio Pulcro (console 249 a.C.)
Publio Claudio Pulcro (console 184 a.C.)